Еллісон Мур (, справжнє ім'я — Стефані Еллісон Ханнеган, 7 липня 1984, Каліфорнія, США) — американська порноактриса і співачка, володарка премії NightMoves Award.

Біографія 

Мур, сценічне ім'я Стефані Еллісон Ханнеган, народилася в штаті Каліфорнія 7 липня 1984 року. У ранні роки грала в п'єсах. У вересні 2010 року, у віці 26 років, вирішила почати кар'єру в порноіндустрії, будучи натхненна на це своїм першим чоловіком. У тому ж році знялася у своїй першій сцені для студії Bang Bros.

Як порноактриса працювала з безліччю інших студій та видань, наприклад Evil Angel, Hustler, Elegant Angel, Adam &amp; Eve, Axel Braun Productions, Lethal Hardcore, 3rd Degree, Pure Play Media, Penthouse, Naughty America і Reality Kings.

У 2014 році вона була номінована на премію XBIZ за кращу сцену у фільмі Housewife 1 on 1 28.

У 2015 році вперше номінується на премію AVN Awards.

На сьогоднішній день знялася більш ніж в 190 фільмах.

Нагороди та номінації

Вибрана фільмографія 

 Big Tit Soccer Mom Orgy,
 C yoU Next Tuesday,
 D Licious 3 Sums,
 Gangbang Auditions 27,
 Housewives Orgy 3,
 It's A Mommy Thing 8,
 Mean Facesitters 7,
 Mommy Does It Better 2,
 Oops I Creampied Step in My Mom 3,
 Rectal Fuckfest,
 Real Wife Stories 16
 Sex POV 9.

Примітки

Посилання 

 
 
 Allison Moore  на Internet Adult Film Database
 Allison Moore  на Adult Film Database
 
 
 Профіль  на сайті AVN

Американські порноакторки
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Уродженці Каліфорнії
Персоналії за алфавітом
Народились 1984
Народились 7 липня
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами